Minotaurus
Minotauros (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie van de Riodinidae